RME steht für:
 Rapsmethylester, aus Rapsöl hergestellter Biodiesel
 Ronsdorf-Müngstener Eisenbahn, ehemalige Kleinbahn im Bergischen Land
 Riley RME, englisches Auto, siehe Riley RM #Riley RME

rme steht für:
 Anglo-Romani (ISO-639-3-Code), eine der Para-Romani-Sprachen

Abkürzung